Miloševići je lahko:
 BiH
 Miloševići, Višegrad

 Črna gora
 Miloševići, Plužine
 Miloševići, Šavnik